Santa Helena de Skövde (), também conhecida como Santa Helena da Suécia (nascida em 1101 na província da Västergötland – morta em 31 de julho de 1160, na localidade de Götene) é uma santa lendária sueca, de existência incerta, venerada pela Igreja católica como mártir cristã.

Ligações externas
Sankta Elin av Skövde, del 1, av Göran Lundh
Sant' Elena (Elin) di Skovde
Den hellige Helena av Skövde (~1101-~1140)

Santos da Suécia
Católicos da Suécia
Mulheres da Suécia medieval
Pessoas canonizadas pelo papa Alexandre III